

Cinema 
 Not Guilty – film del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Not Guilty – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 Not Guilty – film del 1915 diretto da Joseph Golden
 Not Guilty – film del 1919 diretto da Arrigo Bocchi
 Not Guilty – film del 1919 prodotto dalla Bull's Eye
 Not Guilty – film del 1921 diretto da Sidney Franklin
 Not Guilty – film del 2013 diretto da Taiwo Oniye

Televisione 
 Not Guilty – episodio del 1954 della serie The Cisco Kid
 Not Guilty – episodio del 1966 della serie L'isola di Gilligan

Musica 

 Not Guilty – brano musicale di George Harrison pubblicato sul suo omonimo album; anche i Beatles hanno interpretato il pezzo